Il toponimo Hořice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Hořice, città del distretto di Jičín
Hořice, comune del distretto di Pelhřimov
Hořice na Šumavě, comune del distretto di Český Krumlov
Dolní Hořice, comune del distretto di Tábor